Во время Великой Отечественной войны в СССР существовало два 630-х истребительных авиационных полка:

 630-й истребительный авиационный полк
 630-й истребительный авиационный полк ПВО

История переименований 
 630-й истребительный авиационный полк начал формирование 04.11.1941 г. в ВВС Северо-Кавказского военного округа. 01.01.1942 г. переименован в 762-й истребительный авиационный полк.

 630-й истребительный авиационный полк ПВО создан 17.11.1941 г., а 09.10.1943 г. преобразован в 147-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО.